Snäckö (Zweeds voor: schelpeneiland) kan verwijzen naar:

 Snäckö (Kumlinge), eiland in de gemeente Kumlinge, Åland
 Snäckö (Geta), voormalig eiland (nu schiereiland) in de gemeente Geta, Åland
 Snäckö (Pargas), eiland in de gemeente Pargas, West-Finland